Аньо́р () — испаноязычная фамилия

 Аньор, Бернардо (род. 1988) — венесуэльский футболист, вингер клуба «Коламбус Крю».
 Аньор, Хуанпи (род. 1994) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Малага».